Nélson Miguel Castro Oliveira, calciatore
 Nélson Filipe Santos Simões Oliveira, ciclista